Santuario italico – santuario italico a Pietrabbondante
 Santuario italico – santuario italico a San Giovanni in Galdo
 Santuario italico – santuario italico a Schiavi d'Abruzzo

Pagine correlate 
 Tempio italico